Ви́лли (, ) — мужское имя.
 «Вилли» — опера-балет Джакомо Пуччини.

Фамилия 
  (род. 1955) — лихтенштейнский дипломат, посол Лихтенштейна при ООН в Женеве (1991—1993), министр иностранных дел (1993—2001).
  (род. 1972) — швейцарский лингвист, Диболдский профессор сравнительной филологии Оксфордского университета (с 2005), член Британской академии (с 2020).
  (1900—1971) — швейцарский педиатр, вместе с Андреа Прадером описавший генетический синдром, названный их именем; президент Швейцарского педиатрического общества (1959—1962), член академии «Леопольдина» (с 1963).
  (род. 1959) — австрийский политик, депутат Национального совета (2013—2017), бургомистр Инсбрука (с 2018).
  (1844—1913) — немецкий католический священник, епископ Лимбурга (1898—1913).
 Вилли, Илкка (род. 1975) — финский актёр и сценарист.
  (1823—1879) — швейцарский католический священник, епископ Кура (1877—1879).
 Вилли, Клод (1917—2003) — американский биолог.
  (род. 1968) — австрийский киномонтажёр и режиссёр, лауреат Австрийской кинопремии за монтаж (2013, 2017—2019) и документальный фильм (2018).
 Вилли, Ольга (настоящее имя Ольга Виллани; 1922—1989) — итальянская модель и актриса.
  (род. 1951) — немецкий футболист, игрок чемпионата ФРГ в составе клуба «Юрдинген», отец Тобиаса Вилли.
  (род. 1979) — немецкий футболист, игрок чемпионата Германии в составе клуба «Фрайбург», сын Рейнхарда Вилли.
  (1772—1804) — швейцарский башмачник, лидер повстанцев в Бокенской войне 1804 года против возвышенного Актом посредничества Цюриха.
  (род. 1956) — австрийский композитор, лауреат Австрийской музыкальной премии Федеральной канцелярии Австрии (1986) и Композиторского приза премии Эрнста фон Сименса (1991).

Персонажи 
 Вилли — один из трёх братьев-утят, героев мультфильмов и комиксов Утинные истории
 Вилли Вонка — герой романа-сказки Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
 Вилли — садовник, персонаж мультсериала «Симпсоны».

Другое 
 Вилли () — езда на заднем колесе

См. также 
 Вили
 
 

Немецкие мужские имена